Sisters in Crime — организация, насчитывающая 4500 членов в более чем 60 региональных отделениях по всему миру, предлагающая общение, советы и поддержку авторам детективов. Членами являются авторы, читатели, издатели, агенты, книготорговцы и библиотекари, связанные своей любовью к жанру детективов и поддержкой женщин, пишущих детективы.

События, приведшие к созданию Sisters in Crime, включали конференцию в Хантер-колледже, посвящённую женщинам в детективном жанре в 1986 году, на которой Сара Парецки говорила о растущем использовании графического садизма против женщин в детективах; письмо Филлис Уитни , в котором указывалось, что женщин не номинируют на награды; первая встреча заинтересованных женщин на собрании  в октябре 1986 года в Балтиморе, созванная Сарой Парецки; и встреча на чердаке  во время ежегодной недели Эдгара, на которой была создана организация.

Заявление о миссии Sisters in Crime:

Бороться с дискриминацией женщин в области детективов, информировать издателей и широкую общественность о несправедливом обращении с авторами-женщинами, повышать уровень осведомлённости об их вкладе в эту область и способствовать профессиональному продвижению женщин, пишущих детективы.

Среди президентов организации была .

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Sisters in Crime
Sisters in Crime San Diego, CA Chapter
Sisters in Crime Central Jersey, NJ Chapter
Sisters in Crime, Australia
Sisters in Crime New York

Организации по алфавиту
Литература США
Женские организации